San Nazzaro puede referirse a:
 San Nazzaro (Italia), municipio situado en el territorio de la Provincia de Benevento, en la Campania, (Italia)
 San Nazzaro (Tesino), comuna suiza del cantón del Tesino, situada en el distrito de Locarno, círculo de Gambarogno
 San Nazzaro Sesia, localidad y comune italiana de la provincia de Novara, región de Piamonte
 San Nazzaro Val Cavargna, localidad y comune italiana de la provincia de Como, región de Lombardía